Очередные 16-е по счёту выборы президента Китайской Республики планируется провести в 2024 году. Действующий президент от Демократической Прогрессивной Партии Цай Инвэнь, переизбранная в 2020 году, не имеет права баллотироваться на третий срок. Инаугурация победителя выборов запланирована на 20 мая 2024 года.

Выдвиженцы

Демократическая Прогрессивная Партия Тайваня 
Кандидаты:

 Лай, Уильям, вице-президент Китайской Республики (2020—）

Китайская Национальная партия (Гоминьдан) 
Кандидаты:

 Хоу Юуй, вице-мэр Синьбэ́й (2018—)

 Чжу Лилунь, Председатель ЦК Гоминьдана (2015—2016, 2021—); Вице-премьер Китайской Республики (2009—2010); вице-мэр Синьбэ́й (2010—2018)

Тайваньская народная партия 
Кандидаты:

 Ко Вэньчжэ, Председатель Тайваньской народной партии (2019—); мэр Тайбэя (2014—2022)

Примечания 

Политика Китайской Республики
2024 год в Азии
Президентские выборы в Китайской Республике